Sedgefield est une ville du Royaume-Uni.
 Sedgefield est une circonscription électorale du Royaume-Uni.
 Sedgefield est une ville d'Afrique du Sud.